A Taça Peninsular por razão de patrocínio Taça Peninsular Teleweb, foi um troféu disputado na pré-época de 2000 com carater amigável, o troféu foi apenas disputado uma única vez no Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal, num jogo entre o campeão português da época 1999/2000 o Sporting CP e o campeão da Liga dos Campeões da mesma época o Real Madrid.

O troféu também foi apelidado de Taça Ibérica.

Vencedores

Performances por clubes

Performances por país

Ver também 

 Taça Ibérica

Referências 

Competições de futebol